Ірклій — річка в Україні, ліва притока Дніпра
 Ірклій — річка в Україні, права притока Тясмину